Gabriella Szűcs ist der Name folgender Personen:

* Gabriella Szűcs (Wasserballspielerin) (* 1988), ungarische Wasserballspielerin
 Gabriella Szűcs, Geburtsname von Gabriella Szűcs-Bucur (* 1984), ungarisch-rumänische Handballspielerin